Елена Егорова:
 Егорова, Елена Георгиевна (1905—1971) — советская актриса.
 Егорова, Елена Харитоновна (в замужестве Уливанова; род. 1967) — советская и российская самбистка.